A Sibelius jelentései:
 Jean Sibelius, finn zeneszerző, róla kapta a nevét:
 Sibelius Akadémia, zenei akadémia Finnországban
 Sibelius-terem, koncert-terem Helsinkiben
 Sibelius-vonat, Helsinki és Szentpétervár között közlekedő vonat
 Sibelius Software, zenei szoftverekkel foglalkozó nagy-britanniai cég, melynek legfontosabb terméke:
 Sibelius zenei program